Wells Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wells Township (Iowa)
 Wells Township (Kansas)
 Wells Township (Delta County, Michigan)
 Wells Township (Marquette County, Michigan)
 Wells Township (Tuscola County, Michigan)
 Wells Township (Minnesota)
 Wells Township (North Dakota)
 Wells Township (Ohio)
 Wells Township (Oklahoma)
 Wells Township (Bradford County, Pennsylvania)
 Wells Township (Fulton County, Pennsylvania)
 Wells Township (South Dakota)